Existuje více nositelů příjmení Davydov (, ):

 Děnis Davydov – více osob téhož jména a příjmení
 Děnis Vasiljevič Davydov (1784–1839) – ruský básník, spisovatel a důstojník
 Jevgenij Davydov (* 1967) – sovětský a ruský lední hokejista
 Vitalij Davydov (* 1939) – sovětský lední hokejista
 Zinovij Davydov (1892–1957) – ruský sovětský spisovatel

ženský tvar (česky přechýleně Davydovová):

 Anastasija Davydova (* 1983) – ruská synchronizovaná plavkyně
 Irina Davydovová (* 1988) – ruská atletka

Ruská příjmení